X Marks the Spot est le titre original de Le Reportage tragique, un film américain réalisé par Erle C. Kenton, sorti en 1931 ;
 X Marks the Spot est le titre d'un film américain réalisé par George Sherman, sorti en 1942.